Чемпионат Европы по конькобежному спорту 2001 года — чемпионат по классическому многоборью по конькобежному спорту, который прошёл с 12 по 14 января 2001 года в конькобежном центре в Базельга-ди-Пине, Италия.

Итоги выступлений

Среди мужчин

Среди женщин 

Чемпионаты Европы в Италии
2001
Январь 2001 года
Спорт в Италии в 2001 году
конькобежный
Международные соревнования по конькобежному спорту в Италии
Спортивные соревнования в Трентино-Альто-Адидже